MYM steht für:
 Monkey Mountain Airport (IATA-Code), Flughafen am Monkey Mountain, Jackson County (Missouri), Missouri

mym steht für:
 Me'en (Sprache) (ISO-639-3-Code), surmische Sprache der Me'en in Äthiopien

Abkürzung